

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 23, w tym 11 podstawowych
 Rudki – część miasta Nakło nad Notecią
 Rudki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz
 Rudki – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Kraśnik
 Rudki – osada leśna wsi Stróża w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Kraśnik
 Rudki – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Zakrzówek
 Rudki – przysiółek osady Łazowa w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubycza Królewska
 Rudki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą
 Rudki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Rudki – część wsi Pustków w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Rudki – przysiółek wsi Mnichów w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Rudki – część wsi Górno w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Rudki – część wsi Wola Jachowa w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Rudki – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia
 Rudki – część wsi Sosnówka w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia
 Rudki – osada wsi Dziewiątle w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska
 Rudki – osada wsi Mydłów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska
 Rudki – część wsi Jałowęsy w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Rudki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Szydłów
 Rudki – część wsi Konstantynowo w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Chodzież
 Rudki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno
 Rudki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Ostroróg
 Rudki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław
 Rudki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

 Rudki – dawna część wsi Ruda-Pniewnik w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Dobre

Miejscowości na Ukrainie 
 Rudki k. Sambora – miasto w obwodzie lwowskim
 Rudki – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie maniewickim
 Rudki – wieś w  obwodzie tarnopolskim, w rejonie husiatyńskim

Inne 
 Rudki – zamknięty przystanek osobowy a dawniej także ładownia w Rudkach
 Rudki – stacja kolejowa w Rudkach, w Obwodzie lwowski, na Ukrainie

Zobacz też 
 Cegielnia-Rudki

Linki zewnętrzne